Енох — біблійний персонаж що згадується в Книзі Буття Старого Заповіту, онук Адама, син Каїна, батько Ірада. Після вбивство свого брата Каїн вирушив до землі Нод, що на схід від Едему. Дружина Каїна завагітніла, і породила першого сина, якого він назвав Енохом. Після цього Каїн збудував місто та дав йому назву на честь сина: Енох. Також згадується що Енох мав принаймні одного сина, ім'я якому було Ірад.

В Книзі Буття також згадується інший Енох, нащадок Сифа що прожив 365 років і після цього Господь забрав його. В біблії немає пояснень яким чином Бог забрав його: Чи то була смерть, чи він вознісся живим. Проте зважаючи на порівняно малий вік, і згадку про те що Енох ходив із Богом більшість богословів припускають, що Бог забрав його живим.

Родовід

Примітки

Посилання 
Beate Ego: Енох у bibelwissenschaft.de 

Персонажі П'ятикнижжя
Засновники міст